Сборная Филиппин по регби представляет Республику Филиппины в международных матчах по регби-15 высшего уровня. Команда была создана в 2006 году, и на данный момент занимает 42-е место в мировом рейтинге IRB. Сборная, известные под прозвищем «вулканы», управляется Филиппинским регбийным союзом. С 2008 года Филиппины выступают в Азиатском кубке пяти наций. С 2013 года сборная будет играть в высшем дивизионе этого состязания.

Первое появление страны в мировом рейтинге сборных IRB относится к 19 марта 2012 года. Тогда же в рейтинге дебютировали Мексика и Пакистан. Уже 16 апреля того же года Филиппины поднялись на 62-ю позицию.

История 
Популярность игры в стране поддерживалась силами британских, австралийских и новозеландских граждан, проживавших на территории Филиппин в разное время. Национальный регбийный союз был создан в 1998 году, а десять лет спустя он приобрёл статус члена международного совета. Первый матч команды состоялся в 2006 году. Сборная, укомплектованная по большей части регбистами иностранного происхождения, выиграла у Гуама (18:14). В декабре следующего года полностью филиппинская сборная отправилась на 24-е игры азиатского Юго-Востока в Таиланд. В полуфинале молодая команда обыграла соседей из Малайзии, а в решающем матче Филиппины уступили сборной хозяев (14:29). Интересно, что к перерыву обе команды набрали по 14 очков.

В 2008 году сборная доминировала в четвёртом дивизионе Азиатского кубка пяти наций. На пути к титулу регбисты разгромили Бруней (101:0) и вновь превзошли Гуам (20:8). Новый сезон принёс команде победу в третьем дивизионе. Благодаря победам над также недавно созданной сборной Ирана (15:0) и команде Гуама (25:0) Филиппины вышли на более высокий уровень. Игра филиппинцев во втором дивизионе была столь же успешной. Ключевым матчем сезона стала победа над индийцами, которая и принесла Филиппинам путёвку в первый дивизион. Там сборная провела сезон—2012, проведя беспроигрышную серию. Соперники Филиппин — Сингапур, Тайвань и Шри-Ланка — ничего не противопоставили амбициозным новичкам, и с 2013 года Филиппины будут выступать в высшем дивизионе.

Текущий состав 
Состав на матч Азиатского кубка пяти наций—2013 против Японии.

Главный тренер: Джарред Ходжес.

Результаты 
По состоянию на 18 июня 2013 года.

Примечания

Ссылки 
 Сайт федерации

Филиппины
Регби на Филиппинах
Регби